Die AIG Japan Open Tennis Championships 2003 waren ein Tennisturnier, welches vom 29. September bis 5. Oktober 2003 in Tokio stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2003 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Moskau der Kremlin Cup und in Metz die Open de Moselle gespielt, die zur Kategorie der International Series gehörten und nicht wie die AIG Japan Open Tennis Championships zur Kategorie der ATP International Series Gold.

Titelverteidiger im Einzel war der Däne Kenneth Carlsen, der in diesem als Neunter der Setzliste im Achtelfinale ausschied. Im Finale standen sie die Nummer 1 Rainer Schüttler und Nummer 2 der Setzliste Sébastien Grosjean gegenüber, von denen sich Schüttler in zwei Sätzen durchsetzte. Er gewann seinen dritten Karrieretitel und den ersten Titel der Saison. Es war der größte Titel, den er gewann.
Die Titelverteidiger im Doppel, Jeff Coetzee und Chris Haggard, schieden dieses Jahr in der ersten Runde aus. Es gewann die ungesetzte Paarung aus Justin Gimelstob und Nicolas Kiefer. Sie gewannen damit ihren einzigen gemeinsamen Titel. Für Gimelstob war es der 10., für Kiefer der 3. und letzte Titel der Karriere.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 48 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die 16 am höchsten notierten Spieler im Einzel erhielten in der ersten Runde jeweils ein Freilos. Das Gesamtpreisgeld betrug 665.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 690.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2003
Tennisturnier in Kōtō